Dempel (Kalibawang)
 Dempel (Karangrayung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing